SAS har flera betydelser:
Ett flygbolag, se vidare Scandinavian Airlines, SAS Sverige, SAS Norge, SAS Danmark och SAS International.
Svenska Aeronautiska Sällskapet, se Kungliga svenska aeroklubben
Svenska astronomiska sällskapet
Svenska Akademiens språklära, en bok med en något förenklad framställning av svensk grammatik, avsedd för en bredare allmänhet.
Svenska som andraspråk
SAS System är ett statistiskt analyssystem.
Serial Attached SCSI
En brittisk militär enhet, se vidare Special Air Service.
Särskilt anställningsstöd
Suarez And Sturridge, ett anfallspar i fotbollslaget Liverpool FC.